KN est un sigle, qui signifie :
 , expression anglaise qui signifie Nombre de Knudsen
 Le Lycée naval, parfois appelé KN pour Khollège Naval.

KN ou kn est un code, qui signifie :
 Corée du Nord, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Saint-Christophe-et-Niévès, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 Kannada (langue de l'Inde), selon la norme ISO 639 des codes de langues,
 Constance, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes.
 Code mnémotechnique de l'action cotée en bourse de Paris de la banque Natixis 

kN est un symbole, qui signifie :
 kilonewton, une unité de mesure de force

kn peut faire référence à :
 symbole du nœud (unité de vitesse, anglais knot)

KN peut signifie en Arabe :
   (Comment faire, Kifache Ndire)
KN : est un virus qui a été découvert en 2011, il atteint le cerveau humain et il le paralyse et diminue son activité cérébrale.  
Code